Peter Kemp Strikers é um clube de futebol das Bahamas. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2005–06.

Clubes de futebol das Bahamas